Ейфель має такі значення:

Прізвище 
 Гюстав Ейфель — інженер-будівельник і архітектор.

Конструкції 
 Ейфелева вежа — архітектурна пам'ятка Парижу, розміщена на Марсовому полі, символ сучасної Франції.
  — залізничний міст над Гаронною в Бордо, відкритий у 1860 році, що зараз не використовується.

Топоніми 
 Ейфель — гірська місцевість на заході Німеччини, частина Рейнських сланцевих гір. Згадується Г.Агріколою (1556 р.).

Інше 
 Ейфельський ярус, Ейфель (; ; ) — нижній ярус середнього відділу девонської системи.
 Eiffel — об'єктно-орієнтована мова програмування.
 8665 Даун-Ейфель (8665 Daun-Eifel) — астероїд головного поясу.